

Cinema 
 Der Hauptmann von Köpenick – film del 1906 diretto da Carl Buderus
 Der Hauptmann von Köpenick – film del 1906 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers
 Der Hauptmann von Köpenick – film del 1926 diretto da Siegfried Dessauer
 Der Hauptmann von Köpenick – film del 1931 diretto da Richard Oswald
 Il capitano di Koepenick (I was a criminal) – film del 1945 seconda versione diretta da Richard Oswald
 Il capitano di Koepenick (Der Hauptmann von Köpenick) – film del 1956 diretto da Helmut Käutner

Teatro 
 Der Hauptmann von Köpenick – opera teatrale di Carl Zuckmayer del 1931

Televisione 
 Der Hauptmann von Köpenick – film tv del 2005 diretto da Matthias Hartmann

Pagine correlate 
Il capitano di Koepenick